Gadow – frazione della città di Wittstock/Dosse (Brandeburgo)
 Gadow – località del comune di Lanz (Brandeburgo)